Revenge of The Dreamers III () — третий сборник американского лейбла Dreamville и исполнителя/автора/продюсера Джея Коула (), выпущенный 5 июля 2019 года на лейблах Dreamville Records и Interscope Records.

Предыстория

Запись и производство

Релиз и продвижение

Отзывы

Коммерческий успех

Список треков

Творческая группа

Чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы на английском языке
Альбомы Dreamville Records
Альбомы Джея Коула
Альбомы, спродюсированные Джеем Коулом
Альбомы-сиквелы